Kalenborn peut faire référence à :
 Kalenborn, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement d'Ahrweiler ;
 Kalenborn, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Cochem-Zell ;
 Kalenborn-Scheuern, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Vulkaneifel.